RF kan syfta på:

 RF – en av Sveriges fyra grundlagar, se Regeringsformen
 RF – en paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen, se Riksidrottsförbundet.
 RF – en vänsterextrem svensk utomparlamentarisk militant organisation, se Revolutionära Fronten
 RF – den frekvens (svängningshastighet) som motsvarar radiovågornas område, se Radiofrekvens
 RF – en prissättningsmodell som används av bildbyråer, se Royalty free
 rf – förkortning i Finland för registrerad förening